Bulverde – città della Contea di Comal, Texas (Stati Uniti d'America)
 Bulverde – nome in codice della seconda evoluzione del processore XScale